Poza Rica kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Poza Rica de Hidalgo (kommun), Veracruz, 
 Poza Rica de Hidalgo – en ort i Veracruz, 
 Poza Rica, Hidalgo, ort, Singuilucan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar